Die Premyer Liqası 2004/05 war die dreizehnte Saison der höchsten Fußball-Spielklasse von Aserbaidschan. Die Spielzeit begann am 7. August 2004 und endete am 24. Mai 2005.

Mit Xəzər (72 Punkten), Neftçi (72), Qarabağ (70), Karvan (70) und Turan (70) lagen zwei Spieltage vor Saisonende noch fünf Teams aussichtsreich im Rennen. Neftçi Baku konnte am Ende den Titel verteidigen. Sie besiegten im Play-off-Finalspiel Aufsteiger Xəzər Lənkəran mit 2:1, nachdem beide Teams punktgleich die Saison beendeten.

Die Liga wurde auf 18 Vereine erhöht. Zu den drei Aufsteigern aus der zweiten Liga erhielten auch die 2004 gegründeten Vereine Xəzər Lənkəran, Karvan Yevlax und Araz İmişli einen Startplatz für die Premyer Liqası.

Am Saisonende mussten fünf Teams die Liga verlassen. Adliyya Baku und Bakılı Baku waren sportlich abgestiegen. Karat Baku und FK Şəmkir wurden wegen finanziellen Problemen die Lizenzen für die nächste Saison verweigert. Shafa Baku zog schon in der Winterpause wegen Finanzproblemen zurück und löste sich 2005 auf.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Play-off-Meisterschaft 

|}

Weblinks 
 Saisonübersicht mit Spielergebnissen auf Soccerway.com
 Peşəkar Futbol Liqası auf pfl.az

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004/05